Сахібджамал Гіззатуллін-Волзька, Гіззатуллін-Волзька Сахібжамал Гіззатулліна (тат. Сәхибҗамал Гыйззәтулла кызы Гыйззәтуллина-Волжская (15 травня 1892, Казань — 6 квітня 1974, Чистополь) — татарська російська і радянська актриса і режисер. Заслужена актриса ТАРСР.
 Гіззатуллін Рустам Ханіфович, Рустам Ханіфович Гіззатуллін (башк. Ғиззәтуллин Рөстәм Хәниф улы; рід. 16 вересня 1974 року, сел. Шафраново, Альшеєвський район, Башкирська АРСР) — російський співак, композитор, заслужений артист Республіки Башкортостан (2016).